

Codici 
 WY – codice vettore IATA di Oman Air
 WY – codice ISO 3166-2:US del Wyoming (Stati Uniti)

Geografia 
 Wy-dit-Joli-Village – comune della Val-d'Oise (Francia)

Altro 
 WY – targa automobilistica di Waidhofen an der Ybbs (Austria)
 WY – targa automobilistica di Varsavia-Wola (Polonia)